

Cinéma 
 Le film Charlot et le Comte, 1916, avec Charlie Chaplin a aussi été distribué sous le nom L'Imposteur,
 L'Imposteur (Ontmaskerd), 1915, film réalisé par Mime Misu.
 L'Imposteur, 1944, film réalisé par Julien Duvivier,
 L'Imposteur (Cercasi Gesù), 1982, film réalisé par Luigi Comencini,
 L'Imposteur (Deceiver), 1997, film réalisé par Jonas Pate et Josh Pate,
 L'imposteur, titre québécois du film Impostor, 2002, réalisé par Gary Fleder et adapté de la nouvelle de Philip K. Dick,
 L'Imposteur (), 2005, film réalisé par Christoph Hochhäusler.

Télévision 
 L'Imposteur, téléfilm réalisé par Gérard Louvin,
 L'Imposteur,  de la  de Star Trek,
 L'Imposteur,  une série télévisée québécoise diffusée en 2016.

Littérature 
 L'Imposteur (Impostor), 1953, nouvelle de Philip K. Dick,
 L'Imposteur, roman biographique de l'écrivain espagnol Javier Cercas.

Théâtre 
 L'Imposteur est le titre d'une pièce de l'auteur comique latin Plaute.